Richard Mason si può riferire a:
 Richard Mason (1919-1997) – scrittore, produttore e regista britannico, autore di The world of Suzie Wong
 Richard Mason (1926-2002) – regista e sceneggiatore australiano
 Richard Mason (1977-) – scrittore britannico di origine sudafricana, autore di Anime alla deriva (The Drowning People)